A 21 333-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében. A 2108-as útból ágazik ki, annak körülbelül a 25+500-as kilométerszelvényénél, Nógrádkövesd területén, északkelet felé. Csak az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal Nógrádkövesd vasútállomását szolgálja ki, az állomás térségének északi részén véget is ér. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza mindössze 40 méter.

Források 
  

21333